

Cinema 
 Wonderful Life – film del 1964 diretto da Sidney J. Furie
 Wonderful Life – film del 1998 diretto da Hirokazu Kore'eda

Letteratura 
La vita meravigliosa (Wonderful Life) – saggio di Stephen Jay Gould nel 1990

Musica 
 Wonderful Life – album di Cliff Richard del 1964, colonna sonora del film omonimo
 Wonderful Life – singolo di Black del 1985
 Wonderful Life – album di Black del 1987
 Wonderful Life – singolo di Zucchero Fornaciari del 2007
 Wonderful Life – singolo degli Hurts del 2010
 Wonderful Life – singolo degli Alter Bridge del 2010
 Wonderful Life – singolo dei Bring Me the Horizon del 2018

Televisione 
 Wonderful Life – dorama del 2004
 Wonderful Life – drama coreano del 2005

Pagine correlate 
 It's a Wonderful Life